Feldkirch kan henvise til:
 Feldkirch (Østrig), en by i delstaten Vorarlberg i Østrig.
 Feldkirch (Frankrig), en kommune i Alsace i Frankrig.